La Coupe Davis 2011 est la  de ce tournoi de tennis professionnel masculin par nations. Les rencontres se déroulent du 4 mars au 4 décembre dans différents lieux.

L'Espagne remporte son  grâce à sa victoire en finale face à l'Argentine par trois victoires à une.

Contexte 
Le "Groupe Mondial" de l'édition 2011 de la Coupe Davis met aux prises 16 équipes sélectionnées en fonction de leurs résultats durant l'édition précédente :
 les nations ayant atteint les quarts de finale (),
 les nations ayant remporté leur match de barrage ().

Le tournoi se déroule en parallèle dans les groupes inférieurs des zones continentales, avec pour enjeu d'accéder au groupe supérieur. Un total de 125 nations participent à la compétition :
 16 dans le "Groupe Mondial",
 25 dans la "Zone Amérique",
 31 dans la "Zone Asie/Océanie",
 53 dans la "Zone Afrique/Europe".

Déroulement du tournoi 
Elle est remportée par l'Espagne qui bat l'Argentine en finale à Séville par trois victoires à une. La rencontre se déroule sur terre battue et le match décisif est gagné le dimanche par Rafael Nadal aux dépens de Juan Martín del Potro. Nadal s'impose au jeu décisif du quatrième set 7 à 0  après avoir perdu le premier 6 à 1. Le joueur des Baléares gagne ainsi son quatrième trophée et reste sur une série de vingt succès consécutifs en simple de Coupe Davis. Mais le grand homme de cette campagne s'appelle David Ferrer. En quart de finale contre les États-Unis à Austin sur dur, il a tenu l'équipe à bout de bras alors que Rafael Nadal ne jouait pas. David Ferrer a battu Andy Roddick en trois sets et Mardy Fish en quatre sets, un vrai exploit.

Les Argentins perdent leur quatrième finale sur quatre jouées. C'est le troisième échec pour David Nalbandian.

Les autres participants espagnols à cette campagne sont Feliciano López, Fernando Verdasco et Marcel Granollers.

Résultats

Groupe mondial 
Les nations vaincues au  jouent leur maintien pour le groupe mondial lors du tour de barrage. Les autres sont directement qualifiées pour le groupe mondial 2012.

Tableau 
Les nations numérotées sont les têtes de série, selon le classement de la fédération internationale de tennis au 20 septembre 2010.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

** Bien que la Yougoslavie (dont la Serbie est l'héritière) et l'Argentine se soient rencontrés en 1964, un tirage au sort détermine la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale 
La finale de la Coupe Davis 2011 se joue entre l'Espagne et l'Argentine.

Barrages

Résumé 
Les barrages voient s'affronter les nations ayant perdu au  du "Groupe Mondial" (GM) et les vainqueurs des "Groupe I" de façon aléatoire. Les nations victorieuses sont qualifiées pour le groupe mondial 2012. Les nations vaincues participent au "Groupe I" de leur zone géographique. Les barrages se déroulent en même temps que les demi-finales : du 16 au 18 septembre.

* les équipes qui se rencontrent pour la  dans l'histoire de la compétition tirent au sort la nation qui reçoit.

Matchs détaillés

Notes et références 
 Feuilles de matches

 Autres références

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis
 Saison 2011 de l'ATP
 World Team Cup 2011
 Fed Cup 2011

Liens externes 
  Site officiel
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

2011
Coupe Davis